Alex Grant (né le  à Antigonish dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Alex Grant débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Sea Dogs de Saint-Jean en 2005-2006. En 2007, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh lors de la quatrième ronde en tant que . Il ne rejoint pas pour autant la LNH et continue à jouer dans la LHJMQ. Il signe son premier contrat professionnel avec les Penguins en  pour une durée de trois saisons mais continue toujours dans la LHJMQ et rejoint au cours de la saison 2008-2009 les Cataractes de Shawinigan.

Au cours de la saison 2009-2010, il joue dans l'ECHL avec les Nailers de Wheeling mais également dans la Ligue américaine de hockey avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, équipes affiliées à Pittsburgh.

Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim en retour de l'attaquant Harry Zolnierczyk.

Le , il signe un contrat d'une saison pour 700 000$ avec les Coyotes de l'Arizona.

Le , il s'entend avec les Bruins de Boston sur un contrat d'un an à deux volets.

Le , il devient le premier défenseur de l'histoire de la KHL à marquer quatre buts en un match lors d’une
victoire 5-1 contre l’Admiral Vladivostok.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 47 || 4 || 9 || 13 || 58 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 68 || 12 || 20 || 32 || 108 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 70 || 15 || 33 || 48 || 96 || 14 || 3 || 11 || 14 || 12
|-
| 2008-2009 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 37 || 9 || 22 || 31 || 51 || - || - || - || - || -
|- 
| 2008-2009 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 23 || 4 || 15 || 19 || 11 || 21 || 4 || 5 || 9 || 18
|-
| 2009-2010 || Nailers de Wheeling || ECHL || 40 || 7 || 20 || 27 || 36 || - || - || - || - || -
|- 
| 2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 14 || 3 || 2 || 5 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Nailers de Wheeling || ECHL || 14 || 3 || 2 || 5 || 6 || 17 || 2 || 0 || 2 || 13
|- 
| 2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 61 || 10 || 27 || 37 || 73 || 12 || 2 || 5 || 7 || 13
|- 
| 2012-2013 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 46 || 4 || 16 || 20 || 73 || 13 || 2 || 2 || 4 || 27
|- 
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 52|| 7|| 20|| 27|| 46|| -|| -|| -|| - || - 
|-
| 2013-2014 || Ducks d'Anaheim|| LNH || 2|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Senators de Binghamton || LAH || 19 ||2 || 8|| 10||6 || 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH || 58 || 6 || 27 || 33 || 57 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 69 || 11 || 31 || 42 || 57 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence || LAH || 70 || 17 || 32 || 49 || 36 || 17 || 2 || 6 || 8 || 12
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH ||73 ||13 ||23 ||36 ||79 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL ||57 ||13 ||23 ||36 ||52 ||5 ||0 ||0 ||0 ||1
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL ||43 ||5 ||14 ||19 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||50 || 6 || 15 ||21|| 28 || 3|| 0 || 0 || 0 || 24
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 27 || 5 || 7 || 12 || 17 || -|| - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||16 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2022-2023 || Barys || KHL || || || || || ||

| 7 || 2 || 0 || 2 || 7 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2007 || align=left| - 18 ans || align=left|Championnat du monde - 18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| Quatrième place
|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || -1 || align=left| Sixième place

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 

Naissance en janvier 1989
Naissance dans le comté d'Antigonish
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg